«Кот в мешке» —  что-либо, что покупается без знания о качествах, полезности и т.п. приобретаемого.

 Кот в мешке (фильм, 1978) — советский художественный фильм-комедия.
 Кот в мешке (фильм, 2002)  (англ. Buying the Cow) — американская комедия режиссёра Уолта Бекера 2002 года.